

Населені пункти та їхні частини
 Лубкі — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лубкі — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Лубкі — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Лубкі — колонія в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства

Примітки